Jméno a příjmení Rudolf Schmidt má více nositelů:

 Rudolf Schmidt (generál) – německý generál z druhé světové války (1886–1957)
 Rudolf Schmidt (politik) – československý politik, meziválečný senátor za Sudetoněmeckou stranu

Externí odkazy